Monachella est originellement un diminutif du nom italien Monaca (« religieuse »).

Sciences et techniques 
En biologie :
 Monachella est un genre de passereaux, de la famille des Petroicidae. On n'en connaît que l'espèce Monachella muelleriana ;
 Helvella monachella est une espèce de champignons ascomycètes, de la famille des Helvellacées.

Sciences humaines et sociales 
 Monachella est le nom donné à la Dauphinelle des champs (Delphinium consolida) dans le chapitre De Calacanta du Tractatus de herbis ().

Culture et société 
 Monachella est un lampadaire créé par par Luigi Caccia Dominioni en 1953.
 La monachella della fontana est un opéra de , créé en 1923.

Épithète spécifique